Seit 1922 werden in Deutschland landesweit Meisterschaften im Mannschaftsringen ausgetragen.
Seit 1964 ist der Sieger der Endrunde der Ringer-Bundesliga deutscher Meister.

Alle Mannschaftsmeister seit 1922

Meister und Vizemeister (nach Titelanzahl)

Siehe auch 
 Ringen in Deutschland
 Deutsche Ringermeisterschaften
 Ringer-Bundesliga

Weblinks 
 Sport-record.de: Finalergebnisse der deutschen Ringer-Mannschaftsmeisterschaften zwischen 1922 und 1969
 sport-komplett.de: Meister und Vizemeister der deutschen Ringer-Mannschaftsmeisterschaften von 1922 bis 2004
 Ringerdatenbank: Erst- und Zweitplatzierte der deutschen Männer-Mannschaftsmeisterschaften seit 1922
 Ringer-Ligendatenbank: Ergebnisarchiv der DRB-Mannschaftsmeisterschaften seit 2000

Ringer-Wettbewerb
Ringen (Deutschland)
Sportveranstaltung in Deutschland
Erstveranstaltung 1922